Park County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 Park County (Colorado) – okres státu Colorado
 Park County (Montana) – okres státu Montana
 Park County (Wyoming) – okres státu Wyoming